Türschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Türschmann (1923–1975), deutscher Politiker (LDPD)
 Jörg Türschmann (* 1962), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler 
 Richard Türschmann (1834–1899), deutscher Schauspieler